Aragonese – dell'Aragona, regione della Spagna
 Aragonese – del gruppo etnico
 Aragonese – dello Stato storico di Aragona
 Aragonese – lingua neolatina

Altri progetti